Gunnar Sköld (1894-1971), cycliste suédois.
 Per Edvin Sköld (1891-1972), homme politique suédois.
 Tim Sköld (né en 1966), bassiste, guitariste, producteur et chanteur suédois.
 Victor Sköld (né en 1989), footballeur suédois.
 Yngve Sköld (1899-1992), compositeur suédois.